Iiyama – miasto w Japonii (prefektura Nagano)
 Iiyama – japońska firma elektroniczna